Карлсбад 1911 — 2-й международный шахматный турнир проходил с 21 августа по 24 сентября.

Один из самых крупных турниров в истории шахмат. Россия была представлена целой группой шахматистов, в том числе молодыми — А. Алехиным, Г. Левенфишем, Г. Ротлеви.

Победа на этом турнире была самым крупным успехом в шахматной карьере Р. Тейхмана.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте PgnMentor.com

1911 год в шахматах
Карлсбад (шахматный турнир)
Август 1911 года
Сентябрь 1911 года